Le nom Weaverville peut désigner :
Weaverville (Californie)
Weaverville (Caroline du Nord)
Weaverville, nom originel de Weaver (Arizona)